Regentschap in Indonesië
 Wonosobo (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Wonosobo (Tanggamus), een onderdistrict van het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Wonosobo (onderdistrict van Wonosobo), een onderdistrict van het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wonosobo (Wih Pesam), een plaats in het regentschap Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Wonosobo (Penarik), een plaats in het regentschap Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Wonosobo (plaats in Wonosobo), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Wonosobo (Reban), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java